Divini ist der Familienname folgender Personen:

 Eustachio Divini (1610–1685), italienischer Wissenschaftler und Hersteller wissenschaftlicher optischer Instrumente 

Siehe auch:
 Divini illius Magistri, Enzyklika des Papstes Pius XI. vom 31. Dezember 1929
 Divini cultus sanctitatem, apostolische Konstitution Divini vom 20. Dezember 1928
 Divini redemptoris, Enzyklika von Papst Pius XI., am 19. März 1937 veröffentlicht